Câșu oder Cașu ist der Familienname folgender Personen:

 Ilie Câșu (* 1929), rumänischer Politiker und Diplomat
 Mădălina-Gabriela Cașu (* 1998), rumänische Ruderin